Cao Lãnh – miasto w Wietnamie
 Cao Lãnh – dystrykt w Wietnamie w prowincji Đồng Tháp